Miyagi steht für:

 Miyagi-ken, die Präfektur Miyagi, eine der 47 Präfekturen Japans
 Miyagi-gun, den Landkreis Miyagi dieser Präfektur, davor der Provinz Rikuzen
 Miyagi-machi (bis 1963: Miyagi-mura), die ehemalige Stadt Miyagi (Miyagi) in diesem Landkreis (1987 nach Sendai eingemeindet)
 Miyagi-mura, das ehemalige Dorf Miyagi (Gunma) in der Präfektur Gunma (2004 nach Maebashi eingemeindet)
 Miyagi-mura, das ehemalige Dorf Miyagi (Fukushima) in der Präfektur Fukushima (1956 nach Nakata eingemeindet, heute Kōriyama)
 Miyagi-mura, das ehemalige Dorf Miyagi (Ōita) in der Präfektur Ōita (1954 nach Taketa eingemeindet)
 das Miyagi Stadium, WM-Stadion 2002 der Stadt Rifu

Miyagi ist der Familienname folgender Personen:

 Miyagi Chōjun (1888–1953), Karate-Großmeister und Gründer der Karate-Stilrichtung Gōjū-Ryū
 Hikaru Miyagi (* 1962), japanischer Motorradrennfahrer
 Mariko Miyagi (1927–2020), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Masafumi Miyagi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Miyagi Michio (1894–1956), japanischer Koto-Spieler und Komponist
 Nana Miyagi (* 1971), japanische Tennisspielerin, siehe Nana Smith
 Miyagi Tamayo (1892–1960), japanische Politikerin
 Ten Miyagi (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Miyagi Yotoku (1903–1945), japanischer Marxist

Miyagi ist außerdem:
 eine Figur in dem Film Karate Kid